„Нещата, които изгубихме в огъня“ () е драматичен филм от 2007 г. на режисьора Сузан Биер, по сценарий на Алън Лоеб, и във филма участват Хали Бери и Бенисио дел Торо. Филмът е пуснат във Съединените щати и Канада на 19 октомври 2007 г. и във Великобритания на 1 февруари 2008 г.

Актьорски състав

Музика 
Саундтракът на филма е пуснат на 30 октомври 2007 г.

Източници

Външни препратки 
 
 

Филми от 2007 година
Филми на „Парамаунт“
Американски драми
Британски драми